Драгома́новка ():
 драгомановка — одна из систем украинского правописания, применявшаяся в конце XIX века;
 Драгомановка — село в Козовском районе Тернопольской области Украины;
 «Драгомановка» — сеть подпольных кружков самообразования на Тернопольщине в конце XIX — начале XX века ;